Der Unicodeblock Variantenselektoren, Ergänzung (Variation Selectors Supplement, E0100 bis E01EF) enthält 240 Variantenselektoren, die benutzt werden können, um alternative Varianten eines bestimmten Zeichens, für die keine eigenen Codepunkte vorgesehen sind, zu benutzen. Die ersten 16 Variantenselektoren finden sich im Unicodeblock Variantenselektoren. Hierbei ist zu beachten, dass diese Variantenselektoren nicht frei belegt werden dürfen; sie dürfen nur in Kombinationen verwendet werden, die vom Unicodestandard vorgegeben sind, und dann nur mit der jeweils vorgegebenen Bedeutung.

Weblinks 
 Chart. (PDF; 80 kB) Unicode-Konsortium (englisch)
 Ideographic Variation Database (englisch)

Einzelnachweise